Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Plantago lanceolata
 el nombre común de la planta Plantago major